El término intérprete puede estar vinculado o referido a los artículos de Wikipedia que se indican a continuación:

 Intérprete en cinematografía, sinónimo de actor o actriz.
 Intérprete en lenguas (traductor lingüístico o simplemente intérprete), persona que trabaja oralmente en esta tarea.
 Intérprete informático, programa informático capaz de analizar y ejecutar otros programas, sin necesidad de pasar por la etapa de la compilación.
 Intérprete musical, un cantante o un músico.